Disruption steht für:
 Disruption (1843), Abspaltung der Free Church of Scotland von der Church of Scotland im Jahr 1843  
 Disruption, Form der Selektion in der Evolutionsbiologie, siehe Selektion (Evolution) #Disruptive Selektion
 Disruptive Technologie, Ersetzen veralteter Technologien 

Siehe auch:
 Disrupt
 Disruptor